Pograničnyj – insediamento di tipo urbano del Territorio del Litorale, in passato nota come Grodekovo
 Pograničnyj – rajon (distretto) del Territorio del Litorale
 Pograničnyj – vulcano situato nella penisola della Kamčatka
 Pograničnyj – comune dell'Oblast' di Kaliningrad